Фукуо́ка  — японська власна назва. Дослівно — «щасливий пагорб», «щаслива гірка».

Топоніми 
 Фукуока — місто в Японії, у префектурі Фукуока.
 Фукуока — префектура в Японії, на острові Кюсю.
 Фукуока, Нінохе — стара назва міста Нінохе, Івате.

Інше 
 Фукуока-хан